Fernsdorf ist ein Ortsname:

 Fernsdorf (Geiersthal), Ortsteil der Gemeinde Geiersthal, Landkreis Regen, Bayern
 Fernsdorf (Südliches Anhalt), Ortsteil der Stadt Südliches Anhalt, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Ferndorf